Навальмораль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бургохондо-Себрерос-Эль-Тьембло. Занимает площадь 43,35 км². Население — 438 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы